C65 può riferirsi a:

Astronomia 
C65, designazione del catalogo Caldwell di NGC 253, una galassia visibile nella costellazione dello Scultore

Codici 
C65, codice ECO di alcune linee della difesa berlinese nella partita spagnola, un'apertura degli scacchi

Sigle 
Commodore 65, prototipo di computer del 1990

Trasporti 
Autopista C-65, un'autostrada della Catalogna, in Spagna